Der Grand Prix der Nordischen Kombination 2014 geht in die 17. Saison und ist eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 23. und 30. August 2014 an drei verschiedenen Orten in Europa ausgetragene Wettkampfserie der Nordischen Kombination.

Austragungsorte und Rennen 

:

 23. August 2014: HS 106 & 2×7,5 km Team
 24. August 2014: HS 106 & 10 km Gundersen

:

 27. August 2014: HS 98 & 10 km Gundersen

:

 29. August 2014: HS 137 & 10 km Gundersen
 30. August 2014: HS 137 & 15 km Gundersen

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2014/15

Weblinks 

2014
Sportveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Oberwiesenthal
Sportveranstaltung in Villach
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Wintersport (Oberstdorf)